Helsingborg kan syfta på:

 Helsingborgs kommun – en kommun i Skåne län
 Helsingborg – en tätort i Helsingborgs kommun
 Helsingborgs stad (stadskommun) – en tidigare kommun i Malmöhus län 1085–1970
 Helsingborgs socken – en socken i Skåne
 Helsingborgs landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1873–1918
 Helsingborgs landsförsamlings municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Helsingborgs landskommun 1890–1909/1907
 Helsingborgs kontrakt – ett kontrakt i Lunds stift
 Helsingborgs Maria församling – en församling i Helsingborgs kontrakt i Lunds stift, även Helsingborgs stadsförsamling eller Hälsingborgs församling
 Helsingborgs landsförsamling – en tidigare församling i Helsingborgs kontrakt i Lunds stift 1873–1919
 Helsingborgs Gustav Adolfs församling – en församling i Helsingborgs kontrakt i Lunds stift 1927–
 Helsingborgs Maria distrikt – ett distrikt i Helsingborgs kommun och Skåne län 2016–
 Helsingborgs Gustav Adolfs distrikt – ett distrikt i Helsingborgs kommun och Skåne län 2016–
 Helsingborgs valkrets – namnet på två äldre valkretsar till den svenska riksdagen
 Anstalten Helsingborg – en tidigare behandlingsanstalt, och senare ett häkte, som låg i området Berga i Helsingborg
 Helsingborgs Varfs AB – ett tidigare skeppsvarv i Helsingborg
 Campus Helsingborg – en del av Lunds universitet i Helsingborg
 Regiondjursjukhuset Helsingborg – ett av Sveriges största djursjukhus beläget invid Berga kasern i Helsingborg
 Gillet Gamla Helsingborg – en ideell förening i Helsingborg
 Batteri Helsingborg – ett fast kustbatteri i nordvästra Skåne mellan 1940 och 1990
 10549 Helsingborg – en asteroid

Sport 
 Helsingborgs IF – en professionell svensk fotbollsklubb från Helsingborg
 IFK Helsingborg – en kamratförening i Helsingborg
 Helsingborgs HC – ett ishockeylag i Helsingborg
 Helsingborg BBK – en basketklubb i Helsingborg
 FC Helsingborg – en professionell innebandyklubb från Helsingborg
 Helsingborgs roddklubb – en roddklubb i Helsingborgs kommun 
 Helsingborgs Badmintonklubb – en badmintonklubb från Helsingborg, bildad 1950
 Helsingborgs Turnförening – en gymnastikförening i Helsingborg
 Helsingborgs SOK – en idrottsförening i Helsingborg
 OV Helsingborg HK – en handbollsklubb från Helsingborg grundad 1994
 HRC Gripen – en svensk rugbyklubb som bildades 1968
 Helsingborgs Simsällskap – ett simsällskap från Helsingborg
 Helsingborg Arena – en multiarena i Helsingborg

Media 
 Helsingborgs-Posten – Helsingborgs första lokala tidning 1824–1867
 City Helsingborg – en gratistidning som riktade sig till Helsingborg med omnejd åren 2007–2013
 Helsingborgs Dagblad – en morgontidning som utges i Helsingborg
 TV4Nyheterna Helsingborg – TV4:s lokal-TV-station för Helsingborgsområdet

Se även
 HMS Helsingborg – flera fartyg
Hälsingborg